Georges Riond, journaliste, patron de presse et homme politique français.
 Michèle Riond, animatrice de radio française.

Lien externe 
 
Patronyme savoyard